Flood ( für Flut) steht für:
 Flood (IRC), einen technischen Begriff aus dem Internet Relay Chat
 Flood (Computerspiel), ein Computerspiel aus dem Jahr 1990
 Flood (Album), ein Musikalbum der Band They Might Be Giants
 Flood (Produzent), einen Musikproduzenten
 Originaltitel eines britischen Katastrophenfilms (2007), siehe Die Flut – Wenn das Meer die Städte verschlingt
 Originaltitel eines US-amerikanischen Katastrophenfilms (1976), siehe Die Flut bricht los
 ein Angriffsszenario, siehe SYN-Flood
 (4220) Flood, ein Hauptgürtelasteroid

Flood ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Flood (* 1990), australische Opernsängerin
 Clare Flood (* um 1985), irische Badmintonspielerin
 Cynthia Flood (* 1940), kanadische Schriftstellerin
 Daniel J. Flood (1903–1994), US-amerikanischer Politiker
 David Ethelbert Flood (* 1929), kanadischer Theologe
 Debbie Flood (* 1980), britische Ruderin
 Emma Flood (* 1990), norwegische Tennisspielerin
 Henry D. Flood (1865–1921), US-amerikanischer Politiker
 Joel West Flood (1894–1964), US-amerikanischer Politiker
 Liam Flood († 2014), irischer Pokerspieler und Fernsehmoderator
 Mark Flood (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Flood, australischer Soziologe
 Mike Flood (* 1975), US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei
 Naomi Flood (* 1990), australische Kanurennsportlerin 
 Pamela Flood (* 1971), irische Fernsehmoderatorin
 Richard Flood (* 1982), irischer Schauspieler
 Robert P. Flood (* 1949), US-amerikanischer Nationalökonom
 Ross Flood (1910–1995), US-amerikanischer Ringer
 Sarah Flood-Beaubrun (* 1969), lucianische Politikerin
 Thomas S. Flood (1844–1908), US-amerikanischer Politiker
 Toby Flood (* 1985), englischer Rugby-Spieler
 Willo Flood (* 1985), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Flood Range, ein Gebirgszug in der Antarktis
 Flood-Reaktion
 Flooding
 Flod
 Flut (Begriffsklärung)